The Road Home:

 The Road Home — студийный альбом Джордана Рудесса.
 The Road Home — концертный альбом группы Heart.